Golden Arrow ( « flèche dorée » ou « flèche d'or » en anglais) peut faire référence à :

 Golden Arrow, un film britannique réalisé par Gordon Parry ;
 Golden Arrow, un train de luxe en Angleterre, qui reliait Londres et Douvres ;
 Golden Arrow, un véhicule conçu pour battre le record mondial de vitesse au sol, piloté par Henry Segrave ;
 Golden Arrow, un comics éditée par Fawcett Comics

 Abaris Golden Arrow, un avion en kit de la société Abaris Aircraft ;
 Lamontville Golden Arrows, un club de football sud-africain de Durban ;
 The Golden Arrow, un livre de Mary Webb ;
 le Gloster VI, un avion de course destiné à la Schneider Cup, et surnommé Golden Arrow ;
 Golden Arrow Bus Services, une compagnie de bus du Cap, en Afrique du Sud.

Homonymie de titre